Федеральные выборы в рейхстаг прошли в Германии 21 февраля 1887 года. Национал-либеральная партия стала крупнейшей партией рейхстага, получив 99 из 397 мест, в то время как партия Центра, ранее самая большая партия, получила 98 мест. Явка избирателей составила 77,5 %.

Результаты

Примечания 

Выборы в Германии
Выборы 1887 года
1887 год в Германии